Krzysztof Bryniarski – immunolog
 Krzysztof Bryniarski – kardiolog